Jules Dejerine, (1849 - 1917) un médecin neurologue français, et époux de Augusta Dejerine-Klumpke.
 Augusta Dejerine-Klumpke, (1859 - 1927) une femme médecin neurologue française et épouse de Jules Dejerine.

Voir aussi 
 Square des docteurs Dejérine, à Paris.
 Le stade Déjerine.